Book (libro in lingua inglese) può indicare:

Persone 
 Anna Book – cantante svedese
 Asher Monroe Book – cantante statunitense
 Ed Book – ex cestista statunitense naturalizzato neozelandese
 Nils-Ole Book – calciatore tedesco
 Tony Book – ex calciatore ed ex allenatore di calcio britannico

Altro 
 Book – libro di Whoopi Goldberg del 1997
 Shepherd Book – personaggio immaginario della serie televisiva Firefly
 Book (Cleveland Booker) - personaggio immaginario della serie televisiva Star Trek: Discovery
 Book – album fotografico di un modello/a

Pagine correlate
The Book